Witold Poinc (1908-1982), kapitan żeglugi wielkiej
 Witold Poinc (1958-), siatkarz